Los Juegos Olímpicos de 1948 pueden referirse a:

Los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1948, que tuvieron lugar en St. Moritz, Suiza.
Los Juegos Olímpicos de Londres 1948, que se celebraron en Londres, Inglaterra.